John Leslie (natuurkundige), Schots natuur- en wiskundige
 John Leslie (pornoacteur), Amerikaans pornoacteur en -regisseur
 John Leslie (snowboarder), Canadees snowboarder